Het Woud (buurtschap), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Bergen
 Het Woud (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Noord-Brabant

Zie ook
 't Woud, doorverwijspagina